Die Toray Pan Pacific Open 2017 waren ein Damentennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 18. bis 24. September 2017 parallel zu den Guangzhou International Women’s Open in Guangzhou und den Korea Open in Seoul statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Toray Pan Pacific Open 2017 fand vom 16. bis 18. September 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Kōtō